Mahjong kan henvise til flere spil:

 Mahjong – et traditionelt firpersoners brikspil af kinesisk oprindelse
 Mahjong (kabale) – et nyere enpersonsspil hvor det gælder om at fjerne par af ens brikker